Литвиновичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Литвиновичи — агрогородок в Кормянском районе Гомельской области.

Украина 
 Литвиновичи — село в Кролевецком районе Сумской области.